Bodea se poate referi la:

 Cornel Bodea
 Cornelia Bodea
 Cosmin Bodea
 Mircea Bodea